Клаусура 2016 () — очередной розыгрыш профессионального чемпионата Боливии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Боливии 2015/2016 на rsssf.com 
 Клаусура 2016 на soccerway.com 

2016
Боливия
2016 год в Боливии